Il Bank Austria Tennis Trophy 2005 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor.
È stata la 31ª edizione del Bank Austria Tennis Trophy, che fa parte della categoria International Series Gold nell'ambito dell'ATP Tour 2005. Il torneo si è giocato al Wiener Stadthalle di Vienna in Austria, dal 10 al 16 ottobre 2005.

Campioni

Singolare maschile 

 Ivan Ljubičić ha battuto in finale  Juan Carlos Ferrero 6-2, 6-4, 7-6 (7)

Doppio maschile 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor hanno battuto in finale  Jonathan Erlich  /  Andy Ram, 6-3, 6-42

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2005